

Astronomia
 Cratere La Caille – cratere lunare

Geografia
 Caille – comune francese situato nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Caille Island – isola tra Grenada e Carriacou, nelle Grenadine
 Allonzier-la-Caille – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Savoia

Persone
 Alain Caillé (1944) – sociologo francese
 Fanny Caillé (1850-1900) – pittrice francese
 Florence Loiret-Caille (1975) – attrice francese
 Gisèle Caille (...) – ex ciclista su strada francese
 Niall Caille mac Áeda (... – 846) – sovrano supremo d'Irlanda
 Nicolas Louis La Caille (1713-1762) – astronomo francese
 Pierre Caille (1911-1996) – scultore e pittore belga
 René Caillié (1799-1838) – esploratore francese